Žabovřesky est un toponyme qui peut désigner :

Žabovřesky, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Žabovřesky nad Ohří, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie